Boott peut faire référence à :

Patronyme 
 Elizabeth Boott (1846-1888), peintre américaine
 Francis Boott (1792-1863), médecin et botaniste américain
 Francis Boott (1813-1904), compositeur américain de musique classique
  (1790-1837), personnalité du monde des affaires
 William Boott (1805–1887), botaniste

Autres 
 , montagne au New Hampshire

Voir aussi